Monteil ist der Familienname folgender Personen:

 Adhémar de Monteil († 1361), Bischof von Metz (1327–1361) 
 Adhemar de Monteil (auch Adémar, Aimar, oder Aelarz; † 1098), Bischof von Le Puy-en-Velay
 Amans-Alexis Monteil (1769–1850), französischer Historiker
 André Monteil (1915–1998), französischer Politiker
 Annemarie Monteil (1925–2018), schweizerische Kunstkritikerin und Kunstautorin
 Charles Monteil (1871–1949), französischer Afrikanist und Ethnologe
 Edgar Monteil (1845–1921), französischer Schriftsteller
 Parfait-Louis Monteil (1855–1925), französischer Offizier und Forschungsreisender

Siehe auch:
 Le Monteil, der Name mehrerer Orte in Frankreich
 Monteils